Поворот Вика — метод решения задач в пространстве Минковского посредством решения связанной задачи в евклидовом пространстве, используя комплексный анализ, в частности, понятие аналитического продолжения. Назван в честь Джанкарло Вика.

Обзор 
Поворот Вика основывается на наблюдении, что метрика пространства Минковского:

 

становится метрикой четырёхмерного евклидова пространства:

 ,

если координата  принимает только мнимые значения. То есть задачу в пространстве Минковского с координатами , , , , заменяя , можно свести к задаче в вещественном евклидовом пространстве с координатами , , , .

Статистическая и квантовая механика 

Поворот Вика связывает статистическую механику с квантовой с помощью замены обратной температуры  мнимым временем . Рассмотрим большое число гармонических осцилляторов при температуре . Относительная вероятность нахождения заданного осциллятора в состоянии с энергией  есть , где  константа Больцмана. Среднее значение наблюдаемой :

 

Сейчас рассмотрим один квантовый гармонический осциллятор в суперпозиции базовых состояний, за время  с Гамильтонианом . Относительное изменение фаз базового состояния с энергией  есть  где  редуцированная постоянная Планка. Амплитуда вероятности того, что одинаковая суперпозиция состояний  приводит к произвольной суперпозиции  есть, пропуская нормирующий множитель,

Статика и динамика 
Поворот Вика связывает статические задачи в  измерениях с динамическими задачами в  измерениях, «заменяя» одно пространственное измерение на время. В случае, где  примером будет висящая струна с закреплёнными концами в гравитационном поле. Форма кривой струны задаётся функцией . Струна находится в положении равновесия, когда энергия находится в экстремуме; этим экстремумом обычно является минимум, поэтому это носит название принципа наименьшей энергии. Чтобы посчитать энергию струны, мы проинтегрируем плотность энергии:

 
где  — коэффициент упругости струны и  — потенциальная энергия гравитации.

Соответственная динамическая задача — бросание камня вверх; на траектории камня, в соответствии с принципом наименьшего действия, достигается локальный минимум действия (действие — это интеграл от функции Лагранжа):
 
Мы получили решение динамической задачи (с точностью до множителя ) из решения статической при помощи поворота Вика, заменив  на ,  на , и коэффициент упругости  на массу камня :

Ссылки 
 Wick rotation  — a blog introduction
 A Spring in Imaginary Time  — a worksheet in Lagrangian mechanics illustrating how replacing length by imaginary time turns the parabola of a hanging spring into the inverted parabola of a thrown particle
 Температурные функции Грина — здесь поворот Вика используется в квантовой статистики при конечных температурах.

Квантовая теория поля
Статистическая механика